Östra Gäddträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Gäddträsket (Sorsele socken, Lappland, 725500-154937), sjö i Sorsele kommun,  (65,6 ha)
Östra Gäddträsket (Sorsele socken, Lappland, 725529-155032), sjö i Sorsele kommun,  (35,2 ha)

Se även
Gäddträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn